Александр Евтушенко:
 Евтушенко, Александр Александрович (род. 1993) — российский профессиональный велогонщик.
 Евтушенко, Александр Семёнович (1912—1987) — Герой Советского Союза.
 Евтушенко, Александр Яковлевич (1940—2015) — российский и советский работник медицинской отрасли, профессор.